Atarot bezeichnet einen Flughafen:
 Flughafen Atarot in Israel (außer Betrieb)

Atarot bezeichnet in der Bibel erwähnte Orte:
 Atarot (Bibel)

Atarot bezeichnet heutige Ortschaften:
 Chirbet Ataruz in Jordanien
 Atrot-Addar in der Westbank